CCCF-mästerskapet 1961 spelades i San José, Costa Rica i mars 1961. Costa Rica vann turneringen före  Haiti och Guatemala.

Första omgången

Grupp 1

Grupp 2

Slutomgång

Källor

Externa länkar
 CCCF Championship on RSSSF Archive

1961 i Costa Rica
1961
Fotboll i Costa Rica
Fotbollsåret 1961